Anne Keothavong e Anna Smith erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Nantes Atlantique 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stéphanie Foretz Gacon e Kristina Mladenovic che hanno battuto in finale Julie Coin e Eva Hrdinová 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (semifinali)
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (primo turno)

 Ekaterina Ivanova /  Ol'ga Savčuk (primo turno) 
 Maria Elena Camerin /  Janette Husárová (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ Nantes Atlantique 2011